Имперская палата культуры (: RKK) — созданная по инициативе министерства народного просвещения и пропаганды профессиональная организация творческих работников нацистской Германии. Использовалась в качестве инструмента государственного контроля всех работников сферы искусства, так как творческой деятельностью могли заниматься только лица, состоящие в соответствующей палате Имперской палаты культуры.

Закон о создании имперской палаты культуры 
22 сентября 1933 года германское правительство утвердило «Закон о создании имперской палаты культуры», в основу которой лёг принцип организационного строения «временной кинопалаты». Согласно этому закону все деятели культуры были «охвачены» семью отдельными имперскими палатами — кино, литературы, печати, радио, музыки, театра, изобразительных искусств. В § 3 указывалось, что для новых палат действуют условия, определённые Законом о создании временной кинопалаты. Проведение подобных организационных мероприятий в первую очередь в кино национал-социалисты обосновывали тем, что «реорганизация в этой важной области представлялась особенно настоятельной». Определённую роль здесь сыграло и то обстоятельство, что в кино без заметного сопротивления было достигнуто соглашение между экономическими, творческими и политическими кругами, а позиции Геббельса внутри партии упрочились, после того как Розенберг, Лей и некоторые другие партийные работники весной 1933 г. отказались от своих претензий на решение вопросов культуры.
В обосновании закона указывалось: «За счёт создания имперского министерства народного просвещения и пропаганды рейх выразил свою волю взять в свои руки задачу духовного руководства народом. (…) Задачей государства является борьба против вредных и поддержка ценных сил в культуре, причём в духе ответственности за национальное сообщество. В этом смысле культура остаётся индивидуальной и свободной. Однако для того чтобы заниматься политикой в области немецкой культуры, необходимо охватить творческих работников всех областей под руководством рейха для единого формирования воли». Семь параграфов представляли собой новый «Закон о предоставлении чрезвычайных полномочий» министру пропаганды в области культуры.

Управление палатой 
 Президент — Йозеф Геббельс
 Генеральный секретарь — Ханс Хинкель

Дегенеративное искусство 

Имперская палата культуры сыграла значительную роль в нацистском преследовании современного искусства, определяемого нацистами как «культурбольшевизм». Одним из заметных проектов подразделения Bildende Künste () под руководством Адольфа Циглера была выставка Entartete Kunst, которое считалось «дегенеративным». Открывшись в июле 1937 года в Мюнхене, выставка затем проводилась с 1938 по 1941 год в Берлине, Лейпциге, Дюссельдорфе, Зальцбурге и Гамбурге. Посещаемость измерялась миллионами (возможно, в основном потому, что вход был бесплатным), и так называемое дегенеративное искусство оказалось более популярным среди общественности, чем ожидали нацисты. Поначалу Геббельс поддерживал немецких экспрессионистов, пока Гитлер не вмешался и не выразил своё отвращение к таким художникам, как Макс Либерман и Эмиль Нольде.

Структурные подразделения 
 Имперская палата кинематографии — в разное время президентами были  (1933—1935),  (1935—1939) и Карл Фрёлих (1939—1945);
  — президенты Макс Аманн (1933—1938) и Отто Дитрих (1938—1945);
 Имперская палата радиовещания (упразднена в окт. 1939) — президенты  (1933—1937) и Ганс Криглер (1937—1939);
  — президенты  (1933—1935),  (1935—1938),  (1938—1942) и ;
  — президенты  (1934—1935) и Ганс Йост (1935—1945);
 Имперская палата музыки — президенты Рихард Штраус (1933—1935) и Петер Раабе (1935—1945);
  — президенты  (1933—1936), Адольф Циглер (1936—1943) и Вильгельм Крайс (1943—1945).

Примечания

Ссылки 
 Роль изобразительного искусства в политике Третьего Рейха на культурологическом портале Стиль Эпохи

Нацистская пропаганда
Государственные организации нацистской Германии